Гондома́р () — власна назва.

Топоніми

Гондомар (Іспанія)

Гондомар (Португалія) — муніципалітет.
 Гондомар (Віла-Верде) — парафія.
 Гондомар (Гімарайнш) — парафія.